Search and Destroy (prevedeno na hrvatski "pronađi i uništi") je mod igre koji se najčešće pojavljuje u FPS videoigrama. Igrači su podijeljeni u dva tima, jedan tim brani određeni cilj, dok drugi tim ima zadatak uništiti taj cilj, i to sve u određenom vremenskom periodu.

Terminologija videoigara